Миха́йловка — село в Енотаевском районе Астраханской области, входит в состав Фёдоровского сельсовета. Основано в 1784 году

Находится на правом берегу реки Волги, в 156 км от областного центра.

История 
В 1784 году из Енотаевской крепости, заложенной в 1742 году и заселенной обращенными в казаков солдатами Дмитриевского полуполка и крещеными калмыками, часть казаков была отселена на новое место, в 12 вёрстах от крепости. Новое поселение к 1842 году превратилось в станицу Михайловскую.

Согласно Списку населённых мест Астраханской губернии в 1859 году в казачьей станице Михайловской имелся 31 двор, проживало 83 души мужского и 95 женского пола. Станица располагалась по Московскому тракту, при Воложке Песковатке. На карте Европейской части России 1871 года обозначена у ерика Подгорного.

По состоянию на 1900 год станица Михайловская относилась к Енотаевскому уезду Астраханской губернии, за станицей было закреплено 5317,5 десятин удобной и 5225,8 неудобной земли, имелось 69 дворов, проживало 387 человек. Жители преимущественно занимались скотоводством и хлебопашеством.

Согласно сведениям, содержащимся в Памятной книжке  Астраханской губернии на 1914 год, в станице Михайловской Енотаевского уезда Астраханской губернии имелось 103 двора, проживало 315 душ мужского и 294 женского пола

В начале 1920-х, как и другие станицы бывшего Астраханского казачьего войска, станица Михайловская была преобразована в село

Общая физико-географическая характеристика 
Село расположено в пределах Прикаспийской низменности, близ ерика Подгорного, на границе Чёрных земель и Волго-Ахтубинской поймы, на высоте 12 метров ниже уровня мирового океана. К востоку от села имеется обрыв. Почвы бурые солонцеватые и солончаковые. Почвообразующие породы - пески.

По автомобильной дороге расстояние до областного центра города Астрахани составляет 160 км, до районного центра села Енотаевка — 24 км, до административного центра сельского поселения села Фёдоровка - 12 км. У села проходит федеральная автодорога "Каспий"

Климат
Климат резко-континентальный, крайне засушливый (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера — Bsk). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 9,2 °C, средняя температура самого холодного месяца января - 6,9 °C, самого жаркого месяца июля + 25,0 °C. Расчётная многолетняя норма осадков — 250 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале (14 мм), наибольшее в июне (28 мм)

Часовой пояс

Население

Экономика 
Основные отрасли экономики - это сельское хозяйство. Промышленности на территории села нет, разработанных минерально-сырьевых источников нет.

Известные уроженцы 

 Баиров, Николай Улюмжаевич (1960-1995) — Герой Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Михайловка

Населённые пункты Енотаевского района
Станицы Астраханского казачьего войска